Made in Argentina puede referirse a:

La película argentina de 1987.
El álbum de Rodrigo Bueno de 1993.
El álbum de Andrés Calamaro de 2005.